Robertson Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Robertson Island (Florida)
 Robertson Island (Tennessee)
 Robertson Island (West Virginia)

in Australien:
 Robertson Island (Houtman-Abrolhos), eine der Pelsaert-Inseln

Siehe auch:
 Robertson-Insel, Insel im Weddellmeer in der Antarktis